Makiese ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Makiese (* 1987), französischer Fußballspieler
 Jérémie Makiese (* 2000), belgischer Sänger